Avoca River ist der Name folgender Flüsse:

* Avoca River (Irland) (auch River Avoca)
 Avoca River (Murray River), Nebenfluss des Murray River in Victoria, Australien
 Avoca River (Canterbury) in Neuseeland